Paturel ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Paturel (1931–2022), französischer Schauspieler
 Sabine Paturel (* 1965), französische Sängerin und Schauspielerin